Muschketow ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Iwanowitsch Muschketow (1882–1938), russischer Geologe und Hochschullehrer
 Iwan Wassiljewitsch Muschketow (1850–1902), russischer Geologe

Sonstiges:
 Muschketow-Gletscher, diverse Gletscher